Камертон:
 Камертон — инструмент для фиксации и воспроизведения эталонной высоты звука.
 Камертон — эталон высоты звука, применяемый в практике музыкального исполнительства.
 «Камертон» — советский вокально-инструментальный ансамбль из Москвы в 1967—1975 годах.
 «Камертон» — советский художественный фильм (1979).
 «Камертон» — российская журналистская премия.
 М60-16 «Камертон» — 60-мм миномёт украинского производства.